Ie, ie, IE ali I/E je lahko:

 Irska, suverena država (dvočrkovna koda po ISO 3166-1)
 .ie, vrhnja internetna domena za Irsko
 Interlingue, umetni pomožni jezik (dvočrkovna koda po ISO 639-2)
 Internet Explorer, spletni brskalnik